Stephanie Swift (Louisiana, 7 de fevereiro de 1972) é uma ex-atriz pornográfica americana. Faz parte do Hall da Fama AVN e XRCO. Fez cerca de 350 filmes entre 1995 e 2009. Saiu da indústria adulta devido a uma forma agressiva de câncer de mama.

Prêmios e indicações
1998: AVN Award – Female Performer of the Year
1998: AVN Award  – Best Actress – Miscreants
1998: XRCO Award – Best Girl-Girl Scene – Miscreants
1999: AVN Award – Best Couples Sex Scene – Shipwreck
2006: Hall da Fama da Adult Video News
2008: Hall da Fama da X-Rated Critics Organization

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Ganhadores do Prêmio AVN